Allium littoreum  es una especie no aceptada y puede referirse a:
Allium littoreum descrita por Bertol. es el Allium vineale de L.
Allium littoreum descrita por G.Don es el Allium nigrum de L.

Referencias